Rue Pasteur, avenue Pasteur, boulevard Pasteur, place Pasteur, passage Pasteur sont des odonymes des pays francophones.

Plusieurs voies ont été baptisés en l'honneur de Louis Pasteur ; il s'agit de l'odonyme renvoyant à une personnalité le plus utilisé (le second étant la )

Fréquence 
En France, il s'agit du  de voie le plus courant, après la  et avant la  ; selon La Poste, il en existe plus de 2 000.

Rues Pasteur 
 Rue Pasteur (Asnières-sur-Seine)
 Rue Pasteur (Besançon)
 Rue Pasteur (Bordeaux)
 Rue Pasteur (Caluire-et-Cuire) ;
 Rue Pasteur (Châlons-en-Champagne) ;
 Rue Pasteur (Dole) ;
 Rue Pasteur (Foucherans)
 Rue Pasteur (Le Kremlin-Bicêtre) ;
 Rue Pasteur (Lyon) ;
 Rue Pasteur (Nancy) ;
 Rue Pasteur (Pantin) ;
 Rue Pasteur (Paris) ;
 Rue Pasteur (Saint-Cloud) ;
 Rue Pasteur (Saint Martin sur Écaillon).

Avenues Pasteur 
 Avenue Pasteur (Bondy)
 Avenue Pasteur (Courbevoie)
 Avenue Pasteur (Issy-les-Moulineaux)
 Avenue Pasteur (Montreuil)
 Avenue Pasteur (Rouen)
 Avenue Pasteur (Vanves)

Boulevards Pasteur 
En Algérie 
 Boulevard Pasteur à Alger

En France 
 Boulevard Pasteur à Clermont-Ferrand
 Boulevard Pasteur à La Courneuve
 Boulevard Pasteur à Nantes
 Boulevard Pasteur à Nice
 Boulevard Pasteur à Paris
 Boulevard Pasteur à Montpellier

Au Maroc
 Boulevard Pasteur à Tanger

Places Pasteur 
En Belgique 
Place Louis Pasteur (Louvain-la-Neuve)

En France 
Place Louis Pasteur (Bayonne)
Place Pasteur (Besançon) 
 
Au Québec
Place Pasteur (Montréal)

En Tunisie
Place Pasteur (Tunis)

Passages Pasteur 
Les Passages Pasteur, un centre commercial situé à Besançon

Références